Wormley – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Wormley – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)